Alberto Terrile – fotografo italiano
 Giovanni Terrile – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Richard Terrile – astronomo statunitense